Redlynch (Somerset), een plaats in Engeland
Redlynch (Wiltshire), een plaats in Engeland